Абезгауз — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Абезгауз, Александр Моисеевич (1898 — 1977) — советский педиатр, один из основоположников детской гематологии.
 Абезгауз, Гавриил Моисеевич (1900—1937) — советский экономист, начальник отдела денежного обращения и кассового плана Госбанка СССР, автор научных трудов. 
 Абезгауз, Евгений Зелманович (1939—2008) — советский и израильский художник.
 Абезгауз, Залман Евнович (1920—1988) — белорусский советский историк.